Steuben County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Steuben County, Indiana 
 Steuben County, New York